Rautakallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rautakallio (ö i Lappland), Kemi-Torneå,  (2 ha)
 Rautakallio (ö i Norra Österbotten), Brahestad,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar